Purdy steht für:
 USS Purdy (DD-734), Zerstörer der US-Navy

Personen:
 Al Purdy (1918–2000), kanadischer Dichter
 Amy Purdy (* 1979), US-amerikanische Snowboarderin und Schauspielerin 
 Ashley Purdy (* 1984), US-amerikanischer Sänger und Bassist der Band Black Veil Brides
 Brock Purdy (* 1999), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Carlton Elmer Purdy (1861–1945), US-amerikanischer Botaniker und Pflanzenzüchter
 Cecil Purdy (1906–1979), australischer Schachspieler
 Hamish Purdy, kanadischer Szenenbildner
 Harold Purdy, britischer Autorennfahrer
 James Purdy (1914–2009), US-amerikanischer Schriftsteller
 Jedediah Purdy (* 1974), US-amerikanischer Jurist und Autor
 Joe Purdy, US-amerikanischer Folksänger
 John Purdy (1773–1843), britischer Hydrograph
 Jolene Purdy (* 1983), US-amerikanische Schauspielerin
 Samuel Purdy (1819–1882), US-amerikanischer Politiker
 Smith Meade Purdy (1796–1870), US-amerikanischer Politiker
 Steve Purdy (* 1985), US-amerikanisch-salvadorianischer Fußballspieler

Orte:
 Purdy (Dustin)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Purdy (Arkansas)
 Purdy (Iowa)
 Purdy (Iowa)
 Purdy (Kentucky)
 Purdy (Missouri)
 Purdy (Oklahoma)
 Purdy (Tennessee)
 Purdy (Virginia)
 Purdy (Washington)
 Purdy (West Virginia)
 Purdy (Wisconsin), im Vernon County

Sonstiges:
 Purdy-Inseln, Inselgruppe des Bismarck-Archipels, Papua Neuguinea
 Purdy Point, Landspitze von Coronation Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis
 Purdy Motor, Automobilhändler und ehemaliger Automobilhersteller in Costa Rica

Siehe auch:
 Purdy Township
 Purdie (Begriffsklärung)